Сухострѐл е село в Югозападна България. То се намира в община Симитли, област Благоевград.

В селото никога не е имало електрически ток. Населението му през 2010 година е 7 жители.

География 
Село Сухострел се намира в планински район, на 25 километра от Симитли.

Население

Личности 
Родени в Сухострел
  Сотирко Димковски (1873 – 1923), деец на ВМРО, убит на 17 февруари 1923 година от четата на ренегата Илия Пандурски.

Починали в Сухострел
  Никола Караиванов Колтата (1877 – 1923), деец на ВМРО, убит на 17 февруари 1923 година от четата на ренегата Илия Пандурски.

Бележки 

Села в област Благоевград
Населени места в община Симитли